Maranhão steht für:
 Maranhão, Bundesstaat in Brasilien
 Maranhão (Avis), Ort in Portugal
 Maranhão (1913), Zerstörer, später Heizerschulschiff der brasilianischen Marine

Maranhão ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Maranhão (1872–1944), brasilianischen Politiker
 Augusto Severo de Albuquerque Maranhão (1864–1902), brasilianischer Politiker, Journalist, Erfinder, Luftschiffer und Flugpionier
 Júnior Maranhão (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Rodrigo Maranhão (* 1992), brasilianischer Fußballspieler
 Waldir Maranhão (* 1955), brasilianischer Politiker

Maranhão ist der Rufname folgender Personen:
 Maranhão (Fußballspieler, 1984)  (* 1984; Luis Carlos dos Santos Martins), brasilianischer Fußballspieler
 Maranhão (Fußballspieler, Januar 1985)  (* 1985; Rogério Alves Nunes), brasilianischer Fußballspieler
 Maranhão (Fußballspieler, Dezember 1985)  (* 1985; Manoel Messias Barbosa da Silva), brasilianischer Fußballspieler
 Maranhão (Fußballspieler, 1992)  (* 1992; Wenderson da Silva Soares), brasilianischer Fußballspieler